Lochfeld steht für:

 Lochfeld (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Haus Lochfeld, Kulturlandschaftszentrum in der Gemeinde Mandelbachtal, Saarpfalz-Kreis, Saarland